Кејси има више значења:
 Округ Кејси (Кентаки)
 Кејси (Ајова)
 Кејси (Вајоминг)
 Кејси (Илиноис)